Le samedi  est le 121 jour de l'année 1897.

Naissances 
 Georges Berger (mort le ), gymnaste français
 Hermann Kruk (mort le ), bibliothécaire, chroniqueur du ghetto de Vilnius, Lituanie, de 1941 à 1943
 Raïna Kassabova (morte le ), aviatrice bulgare

Décès 
 Alfred Biré (né le ), personnalité politique française

Voir aussi 
 1er mai et mai 1897